Årtalet visar när det första demokratiska valet efter den senaste demokratiseringen (om landet har varit med om avbrott i demokratin tidigare). Årtal för det första valet där kvinnor tilläts delta anges om det är ett annat år än tidpunkten för demokratisering.

Källor 

Demokrati